Das brennende Geheimnis ist der Titel folgender Filme:

 Das brennende Geheimnis, Originaltitel von Mutter, dein Kind ruft!, deutscher Film von Rochus Gliese (1923) 
 Das brennende Geheimnis, Alternativtitel von Brennendes Geheimnis (1933), deutscher Film von Robert Siodmak

Siehe auch:
 Brennendes Geheimnis (Begriffsklärung)